Das Genealogische Handbuch der Baltischen Ritterschaften (Neue Folge) ist ein genealogisches Nachschlagewerk.

Es erscheint seit 2011 in Anknüpfung an das Genealogische Handbuch der baltischen Ritterschaften (GHdbR).

Eine Gliederung nach den vier Ritterschaften und eine Unterteilung nach Ständen (Grafen, Freiherrn und Adelige Häuser) wie beim GHdbR erfolgt bei der neuen Folge nicht.

Herausgeber ist der Verband der Baltischen Ritterschaften.

Register

Geschlecht

Ahnenreihe

Weblinks 
 Genealogische Handbücher mit Leseproben und Register der Neuen Folge auf der Internetpräsenz des Verbandes der Baltischen Ritterschaften
 DNB

Genealogisches Nachschlagewerk
Ritterschaft (Baltikum)